Le Futbolny klub Orel (en ) est un club de football russe basé à Orel.

Historique 
 1960 : fondation du club sous le nom de Lokomotiv Orel
 1963 : le club est renommé Spartak Orel
 1973 : le club est renommé Stal Orel
 1976 : le club est renommé Spartak Orel
 1993 : le club est renommé FK Orel
 2007 : le club est renommé Spartak Orel
 2008 : le club est renommé Rousitchi Orel
 2012 : le club est renommé FK Orel
 2017 : le club perd le statut professionnel et tombe au niveau amateur en quatrième division

Bilan sportif

Classements en championnat 

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat de Russie.

Bilan par saison 
Légende

Période soviétique

Période russe

Identité visuelle

Couleurs et maillots

Logo

Liens externes 
  Site officiel du club

Références 

Orel
Orel
Orel